Inkeri steht für:

 ein finnischer weiblicher Vorname, siehe Ingrid
 (1479) Inkeri, ein Asteroid des Hauptgürtels

Inkeri ist der Familienname folgender Personen:

 Kustaa Aadolf Inkeri (1908–1997), finnischer Mathematiker